Le qualificazioni del singolare  dell'Internationaler Raiffeisen Grand Prix 2004 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Internationaler Raiffeisen Grand Prix 2004 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Robin Söderling (Qualificato)
 Xavier Malisse (Qualificato)
 Ivajlo Trajkov (secondo turno)
 Hugo Armando (ultimo turno)

 Marc-Kevin Goellner (primo turno)
 Lovro Zovko (primo turno)
 Nenad Zimonjić (Qualificato)
 Philipp Mullner (ultimo turno)

Qualificati 

 Robin Söderling
 Xavier Malisse

 Nenad Zimonjić
 Andrea Stoppini

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

International Raiffeisen Grand Prix 2004